

Geografia
 Mazzetta – quartiere di La Spezia, confinante con il Quartiere Migliarina

Diritto
 Mazzetta – nel gergo, soprattutto giornalistico e politico, sinonimo di tangente, elargizione di denaro al fine di corrompere un funzionario pubblico o un soggetto privato

Cinema
 La mazzetta – film italiano del 1978

Tecnologia
 Mazzetta – nel gergo tecnico, utensile simile al martello di metallo, gomma o altro materiale. Nel gergo specifico della falegnameria viene detto Mazzuolo

Pagine correlate 
Mazzetti